Кобра () — американская мелодрама режиссёра Джозефа Енабери 1925.

Сюжет 
Валентино играет графа Родриго Торриани, итальянского дворянина. Привлекательный вольнодумец, его слабость — женщины — «Кобры», упомянутые в названии фильма.

Родриго принимает приглашение от своего друга Джека Дорнинга приехать в Нью-Йорк, чтобы работать в качестве эксперта антиквариата. Родриго отчаянно хочет встречаться с Марией. Однако, после того, как Элис умирает, он привлекает внимание Марии к Джеку и решает покинуть Нью-Йорк. Фильм заканчивается тем, что Родриго, глядя на море и Статую Свободы, плывет обратно в Европу.

В ролях 
 Рудольф Валентино — граф Родриго Торриани
 Нита Нальди — Элис Ван Зил
 Кассон Фергюсон — Джек Дорнинг
 Гертруда Олмстед — Мари Дрейк
 Гектор Сарно — Витторио Минарди
 Эйлин Перси — Софи Биннер
 Лиллиэн Лэнгдон — миссис Хантингтон Палмер
 Генри А. Берроус — Генри Мэдисон
 Роза Розанова — Мари